L’abréviation LLL peut faire référence :

 à l'algorithme LLL de  A. Lenstra, H. Lenstra et L. Lovász, pour la réduction de réseau;
 au lemme local de Lovász, un résultat de théorie des probabilités discrètes utilisé en combinatoire.
 La Leche League (LLL) est une association internationale de promotion de l'allaitement maternel.